Боно́ла () — итальянская фамилия и производные от неё:

 Бонола, Джорджо (1657–1700) — итальянский живописец.
 Бонола, Роберто (1874—1911) — итальянский математик.
 Бонола — станция метро в Милане.